Mélinda ou Melinda est un nom propre, qui peut désigner :

Prénom
Mélinda est un prénom féminin, fêté le 26 janvier, comme le prénom Mélanie.

Personnages remarquables portant ce prénom
 Melinda Clarke (1969-), une actrice américaine,
 Melinda Czink (1982-), une joueuse de tennis hongroise,
 Melinda Dillon, une actrice américaine,
 Melinda Gal (1976-), une actrice pornographique hongroise,
 Melinda Gates (1964-), l'épouse de Bill Gates,
 Mélinda Jacques-Szabo (1971-), une joueuse française de handball,
 Melinda McGraw (1963-), une actrice américaine,
 Melinda Page Hamilton, une actrice américaine,

Fiction 
 Melinda Warren, un personnage non récurrent de la série télévisée Charmed ; 
 Melinda entre deux mondes, un titre francophone du feuilleton Ghost Whisperer ; 
 Melinda est le titre français du film On a clear day you can see forever de Vincente Minnelli sorti en 1970 ; 
 Melinda et Melinda, un film américain de 2005 de Woody Allen.

Toponymie
 Melinda, une localité du district de Stann Creek au Belize,